Шешковци () — населенный пункт в общине Лакташи, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Шешковцах проживало 412 человек.

О городе 
В Шешковцах в 2012 году проходили съемки фильма "Фальсификатор". Также в городе родился сербский актер Тихомир Станич, который снимался в фильме "Фальсификатор".

Население

Примечания 

 
Населённые пункты Республики Сербской